Asio eller ASIO kan syfta på:

Asio ‒ ett släkte med ugglor
 Asio Lake – en sjö i Ontario
 ASIO - en av Australien underrättelsetjänster, se Australian Security Intelligence Organisation
 ASIO -  en standard utvecklad av Steinberg, se Audio Stream Input Output